Johannes Xiphilinos ist der Name folgender Personen:

* Johannes VIII. Xiphilinos (~1010–1075), Patriarch von Konstantinopel, siehe Johannes VIII. (Konstantinopel)
 Johannes Xiphilinos (Mönch), byzantinischer Mönch, Prediger und Schreiber